Суховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Суховское сельское поселение — входит в Кемеровский район

Ленинградская область
 Суховское сельское поселение — входит в Кировский район

Омская область
 Суховское сельское поселение — входит в Горьковский район

Ростовская область
 Суховское сельское поселение — входит в Пролетарский район
 Суховское сельское поселение — входит в Тацинский район